Andreas Hammerschmidt (1611-1675) – compositore e musicista tedesco
 Ernst Hammerschmidt (1928-1993) – vescovo vetero-cattolico, teologo, orientalista, etiopista, boemo naturalizzato austriaco
 Hildegard Hammerschmidt-Hummel (1944) – docente tedesco
 Maik Hammerschmidt (1973) – economista tedesco
 Maren Hammerschmidt (1989) – biatleta tedesca
 Wilhelm Hammerschmidt (fotografo) (...–1869) – fotografo tedesco
 Wilhelm Hammerschmidt (poeta) (1797-1867) – poeta e religioso tedesco
 Wilhelm Hammerschmidt (politico) (1859-1924) – politico tedesco